Кара дере (; преведено буквално: „Черен дол“) може да се отнася за:

 Кара дере, най-южната част по Варненското черноморие.
 Карадере (Драмско), обезлюдено село в Гърция.
 Карадере Воденско, обезлюдено село в Гърция.
 Карадере Ениджевардарско, обезлюдено село в Гърция.
 Карадере (дем Козлукебир), село в Гърция.
 Карадере (горско стопанство), гора и горско стопанство в Гърция.
 Карадере (вилает Лозенград), село във вилает Лозенград, Турция.